Rugosus är ett släkte av skalbaggar. Rugosus ingår i familjen dykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dykare
Rugosus